Alchemist oder Alchimist (von altägyptisch khem für „schwarz“) steht für:
 Alchemie praktizierende Person
 Alchemist (Band), australische Metal-Band (1987–2010)
 Alchemist Project, polnisches DJ-Duo (ab 1999)
 The Alchemist, US-amerikanischer Hip-Hop-Produzent (ab 1993)
 Alchimist (Pferd), Derby-Sieger 1933
 den englischsprachigen Titel des Brettspiels Die Alchemisten

Werktitel:
 Der Alchimist, portugiesisch O Alquimista, Roman von Paulo Coelho (1988)
 The Alchemist (Schauspiel), englischsprachige Komödie von Ben Jonson (1610)
 The Alchemist (Händel), Schauspielmusik von Georg Friedrich Händel zur Komödie von Ben Jonson (1710)
 Fullmetal Alchemist, japanische Mangaserie von Hiromu Arakawa (2001–2010)

Siehe auch:

 Alchymist
 chinesische Alchemie (im Rahmen des Daoismus)
 Der unsterbliche Alchemyst (Fantasyroman von Michael Scott 2007)
 Alchemy (Mikroprozessor-Familie)
 Alchemy: Dire Straits Live (Musikalbum 1984)
 De Alchemia (alchemistische Schriftsammlung 1541)
 Studio Alchimia (international bedeutende Designgruppe)